Campana (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Campana (partido), een partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Campana (Cosenza), een gemeente in de Italiaanse provincie Cosenza
Campana (Corsica), een gemeente in het Franse departement Haute-Corse
Campana (muziekinstrument), een muziekinstrument
La Campana, een gemeente in de Spaanse provincie Sevilla